Helios () ist in der griechischen Mythologie der Sonnengott. Zusammen mit Selene (Mondgöttin) und Eos (Göttin der Morgenröte) ist er ein Kind von Hyperion und Theia.

Bedeutung 

Die Aufgabe von Helios war es, den Sonnenwagen über den Himmel zu lenken, der von vier Hengsten gezogen wurde. Dabei ging Eos vor ihm, Selene folgte am Abend. Er entsprach dem Sol der römischen Mythologie und wurde wegen seiner Macht mit Zeus gleichgesetzt, später mit Apollon, mit dem er den Namen Phoibos („der Leuchtende“) teilt.

Nachkommen 
Helios hatte mit Klymene vier Kinder: Aigle, Phaethusa, Lampetia (die drei Heliaden) und Phaethon. Mit Perse zeugte er Kirke, Pasiphaë, Aietes und Perses.

Der Koloss von Rhodos war ein Standbild des Helios mit Strahlenkrone.

Stammbaum

Stammbaum der Titanen

Stammbaum des Helios

Bilder

Literatur

Weblinks

Anmerkungen 

Titan (Mythologie)
Sonnengottheit
Männliche Gottheit